MIPS. Значения.

 MIPS () — величина, показывающая число миллионов инструкций, выполняемых процессором за одну секунду во время некоторого искусственного (синтетического) теста.

 MIPS — семейство микропроцессоров архитектуры RISC, разрабатываемое компанией MIPS Technologies.

 MIPS — персонаж компьютерной игры «Super Mario 64», выпущенной в 1996 году для приставок Nintendo 64.